Svend Jørgensen er navnet på flere personer:

 Svend Jørgensen (folketingsmedlem) (1893-1956) – dansk førstelærer, medlem af Folketinget
 Svend Jørgensen (søofficer) (1905-1980) – dansk søofficer og kammerherre
 Svend Jørgensen (borgmester) (født 1945) – tidligere dansk borgmester
 Svend Jørgensen (Det Radikale Venstre) - tidligere dansk amtsborgmester 1982-1985 for Roskilde Amt